Faulkner nebo Falkner [fókner] je příjmení:

 John Meade Falkner (1858–1932), anglický romanopisec a básník
 Richie Faulkner (* 1980), britský heavy metalový kytarista
 William Faulkner (1897–1962), americký prozaik a básník, nositel Nobelovy ceny za literaturu

Externí odkazy